Barrada peut désigner :

Patronyme 
 Abdelaziz Barrada, (1989- ), est un footballeur franco-marocain.
 Yto Barrada, (1971- ), est une photographe franco-marocaine.

Toponymie 
 Le vallon du Barrada est un vallon d'orientation est-ouest situé dans les Pyrénées françaises.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme